Ashmunella sprouli är en snäckart som beskrevs av R. W. Fullington och K. E. Fullington 1978. Ashmunella sprouli ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sprouli